El Torneo Regional Federal Amateur 2020 fue la segunda edición del certamen, perteneciente a la cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Comenzó el 31 de enero y la finalización estaba prevista para el mes de junio. Otorgaría cuatro plazas para el Torneo Federal A 2021. Los demás equipos retornarían a su liga de origen una vez finalizada la competencia.

Lo disputaron los descendidos del Torneo Federal A, los clasificados de cada liga, los clasificados de cada federación y aquellos que lograron obtener la licencia de plaza fija.

El torneo fue suspendido después de la disputa parcial de la primera fecha de la Segunda ronda, por las medidas gubernamentales para evitar la propagación de la covid-19. El 27 de octubre de 2020, se confirmó la cancelación del torneo y la realización de uno nuevo, el Torneo Transición Regional Federal Amateur 2020-21, con la participación de 67 de los 98 equipos que estaban disputando la Segunda ronda, mientras que los 31 equipos restantes decidieron no seguir participando.

Ascensos y descensos 
 Equipos salientes

 Equipos entrantes'''

Formato

Asignación de plazas 
Al tratarse de la primera edición sin plazas heredadas, los clubes obtuvieron su lugar por mérito deportivo. A los 8 descendidos del Torneo Federal A 2018-19 se le sumaron una plaza para las ligas regionales cuya competencia es disputada por entre 10 y 20 participantes y dos para los que tengan más de 20. Además, las federaciones reconocidas por el Consejo Federal obtuvieron también una plaza. De renunciar un equipo clasificado a participar no se trasladó. El único caso en que se trasladó una plaza fue en el que si el equipo que la obtuvo ya se encuentra participando de alguna división superior de AFA, lugar que ocupará el siguiente por mérito deportivo.

Además, hay un sistema de licencias para 25 a 30 clubes que no obtuvieran su participación y que reúnan condiciones de infraestructura, historia, convocatoria, desarrollo de inferiores, futsal, fútbol playa y femenino y que no acumulen deudas o sanciones.

Primera a Tercera ronda 
Primera ronda
Se dividió a los equipos participantes en ocho regiones determinadas geográficamente: región Norte (para equipos de Jujuy, Salta y Tucumán), región Litoral norte (Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa), región Litoral sur (Santa Fe y Entre Ríos), región Centro (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba), región Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), región Bonaerense Pampeana norte (provincia de Buenos Aires este y norte), región Bonaerense Pampeana sur (Provincia de La Pampa y provincia de Buenos Aires centro y sur) y región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

A su vez, cada región fue subdividida en zonas de 3, 4 y 5 equipos. Los equipos se enfrentarán por el sistema de todos contra todos en su zona, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, y avanzarán a la siguiente etapa los mejores posicionados de cada uno.

En caso de igualdad de puntos entre equipos de la misma zona el desempate se llevará a cabo de la siguiente manera:
 
 Enfrentamientos entre sí de los equipos empatados en puntos (desempate olímpico);
 Diferencia de gol en la fase de grupos;
 Goles a favor;
 Sorteo. 

Segunda ronda
Los equipos clasificados se acomodarán nuevamente en zonas regionalizadas de 3 y 4 equipos, disputándose por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Los mejores clasificados en cada zona avanzarán a la siguiente ronda.

Tercera ronda
Cada Región integrará cuatro equipos clasificados de la Segunda ronda, disputándose por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. El equipo ubicado en el primer puesto de cada una clasificará a la Etapa final.

Ronda final 
Los clasificados de cada una de las regiones disputarán cuatro finales de ida y vuelta, según enfrentamientos preestablecidos. Los ganadores participarán del Torneo Federal A 2020-21.

Renuncias y plazas vacantes 

Los siguientes clubes y ligas confirmaron de manera oficial su renuncia. En algunos casos la plaza fue cedida al siguiente club con mérito deportivo y en otros se dejó vacante.

Equipos participantes 
Los siguientes clubes confirmaron su participación y cumplieron con los requisitos.

Distribución geográfica

Primera ronda 
Se disputó por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Región Norte 
Se conformó con siete zonas, cinco de cuatro equipos cada una y dos de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de todas las zonas, y los dos mejores terceros de las zonas integradas por cuatro equipos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 6

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 7

Tabla de posiciones final

Resultados

Tabla de terceros de las zonas de cuatro equipos

Región Cuyo 
Se conformó con seis zonas, tres de cuatro equipos cada una y tres de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 6

Tabla de posiciones final

Resultados

Región Centro 
Se conformó con doce zonas, nueve de cuatro equipos cada una y tres de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer puesto de todas las zonas, y los cuatro mejores segundos de las zonas integradas por cuatro equipos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 6

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 7

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 8

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 9

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 10

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 11

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 12

Tabla de posiciones final

Resultados

Tabla de segundos de las zonas de cuatro equipos

Región Litoral Norte 
Se conformó con nueve zonas, dos de cinco equipos cada una y siete de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero, segundo y tercer puesto de las zonas integradas por cinco equipos, los que ocupen el primer puesto de las zonas integradas por tres equipos, y los tres mejores segundos de estas últimas.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 6

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 7

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 8

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 9

Tabla de posiciones final

Resultados

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Región Litoral Sur  
Se conformó con seis zonas de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 6

Tabla de posiciones final

Resultados

Región Bonaerense Pampeana Norte  
Se conformó con cinco zonas, dos de cuatro equipos cada una y tres de tres equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer puesto de todas las zonas, los que ocupen el segundo puesto de las zonas integradas por cuatro equipos y el mejor segundo de las zonas de tres equipos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Región Bonaerense Pampeana Sur 
Se conformó con tres zonas de cuatro equipos cada una. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Región Patagónica 
Se conformó con cinco zonas, cuatro de cuatro equipos cada una y una de tres equipos. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de todas las zonas, y los dos mejores terceros de las zonas integradas por cuatro equipos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 5

Tabla de posiciones final

Resultados

Tabla de terceros de las zonas de cuatro equipos

Segunda ronda 
Se disputaba por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Región Norte 
Los dieciséis clasificados en la Primera ronda integraron cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda los ubicados en el primer puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Región Cuyo 
Los doce clasificados en la Primera ronda integraron tres zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda el primero de cada zona y el mejor segundo.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Tabla de segundos

Región Centro 
Los dieciséis clasificados en la Primera ronda integraron cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda los ubicados en el primer puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones

Resultados

Región Litoral Norte 
Los dieciséis clasificados en la Primera ronda integraron cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda los ubicados en el primer puesto de cada zona. No obstante, no se llegó a jugar ningún partido

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 4

Tabla de posiciones

Resultados

Región Litoral Sur 
Los doce clasificados en la Primera ronda integraron tres zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda el primero de cada zona y el mejor segundo.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Tabla de segundos

Región Bonaerense Pampeana Norte 
Los ocho clasificados en la Primera ronda integraron dos zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Región Bonaerense Pampeana Sur 
Los seis clasificados en la Primera ronda integraron dos zonas de tres equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda los ubicados en el primero y segundo puesto de cada zona.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Región Patagónica 
Los doce clasificados en la Primera ronda integraron tres zonas de cuatro equipos cada una. Clasificarían a la Tercera ronda el primero de cada zona y el mejor segundo.

Zona 1

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones

Resultados

Zona 3

Tabla de posiciones

Resultados

Tabla de segundos

Tercera ronda 
Cada Región hubiera estado integrada por cuatro equipos clasificados de la Segunda ronda, disputándose por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. El equipo ubicado en primer puesto en cada una clasificaría a la Etapa final.

Etapa final 
La hubieran disputado los ocho equipos ganadores de la Ronda eliminatoria. Se hubiesen enfrentado en cuatro finales predeterminadas, organizadas geográficamente. Los ganadores de cada una de ellas habrían ascendido al Torneo Federal A.

Véase también 

 Campeonato de Primera División 2019/20
 Campeonato de Primera B Nacional 2019/20
 Campeonato de Primera B 2019/20
 Torneo Federal A 2019/20
 Campeonato de Primera C 2019/20
 Campeonato de Primera D 2019/20
Copa Argentina 2019/20
Copa de la Superliga 2020

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de AFA
 Mapa de la ubicación de los estadios de los clubes participantes
 Reglamento
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Promiedos

2020
Fútbol en Argentina en 2020